Catocha är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Catocha ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Catocha